Museo d'arte moderna e contemporanea di Atzara – museo di Atzara
 Museo d'arte moderna e contemporanea di Trento e Rovereto (MART) – centro museale del Trentino
 Museo d'arte moderna e contemporanea Filippo de Pisis – museo di Ferrara
 Museo d'arte moderna e contemporanea – museo di Nizza
 Museo d'arte moderna e contemporanea – museo di Penne

 Museo di arte moderna e contemporanea – museo di Udine
 Museo di arte moderna e contemporanea – museo di Strasburgo
 Museo di arte moderna e contemporanea – museo di Fiume

 MAMCO (Musée d'art moderne et contemporain) – museo di Ginevra
 Castello di Montsoreau-Museo di Arte Contemporanea, Francia

Pagine correlate
 Galleria d'arte moderna e contemporanea
 Museo d'arte contemporanea